Модель LP960 компании Lehmann Aviation Ltd — французского производителя многоцелевых легких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — была запущена в 2007 году. LP960 — первый поступивший в широкую продажу БПЛА компании.

Модель LP960 разработана для ведения профессиональной аэрофото- и видеосъемки в режиме реального времени (вертикальных изображений в высоком разрешении). Данный БПЛА предназначен для нужд как частного, так и государственного сектора (разведка, сектор безопасности, сектор научных исследований и разработок).

Оснащенный камерой Sony a6000 или тепловизором, аппарат широко используется для видеонаблюдения за различными наземными объектами в режиме реального времени, как в дневное, так и ночное время суток. «Помимо съемки на локальный носитель (карту памяти) LP960 располагает функцией беспроводной „живой“ трансляции видео оператору; картинка передается на систему наземного контроля в разрешении 800х480 точек».

Система наземного контроля LP960 стала прототипом для систем наземного контроля других моделей компании Lehmann Aviation (LV580 и LM450).

В начале 2012 года беспилотник LP960 получил широкое признание в России.

LP960 (как и LM500) входит в линию L-M  компании Lehmann Aviation, представляющую собой микро-БПЛА, которыми можно управлять с земли во время полета. Данная линия отличается от линии L-A , включающую полностью автоматические микро-БПЛА: LA200, LA300.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Примечания 

Беспилотные самолёты Франции